Pelagobia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Richard Greeff 1879. Pelagobia ingår i familjen Lopadorhynchidae. 

Pelagobia är enda släktet i familjen Lopadorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pelagobia